

Astronomia
8330 Fitzroy – asteroide

Geografia
Fitzroy – sobborgo della città di Melbourne in Australia
Fitzroy – fiume dell'Australia
Monte Fitz Roy – altro nome del Cerro Chaltén

Persone
Robert FitzRoy – navigatore britannico
Mary FitzRoy – nobildonna britannica, nuora di Enrico VIII d'Inghilterra
Henry FitzRoy, I duca di Richmond e Somerset – figlio di Enrico VIII d'Inghilterra
Charles FitzRoy, II duca di Grafton – politico britannico
Augustus Henry FitzRoy, III duca di Grafton – politico britannico
Hugh FitzRoy, XI duca di Grafton – politico britannico
Isabella FitzRoy, duchessa di Grafton – contessa britannica